Les mots macranthus, macrantha et macranthum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « à grandes fleurs ». Cet adjectif a été construit sur les mots grecs  (« grand ») et  (« fleur »).

En taxonomie, les mots macranthus, macrantha et macranthum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces de plantes à fleurs. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : macranthus, macrantha, macranthum.

Voir aussi 
 , « à petites fleurs »

Épithète spécifique